Роберт Джон Голдхэм (, 12 мая 1922, Джорджтаун, Онтарио, Канада – 6 сентября 1991, Торонто, Онтарио, Канада) – бывший канадский хоккеист, защитник. Провёл 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Торонто Мэйпл Лифс», «Чикаго Блэк Хокс» и «Детройт Ред Уингз».

Игровая карьера 
Боб Голдхэм начал свою хоккейную карьеру в юниорской Хоккейной лиге Онтарио в команде «Торонто Мальборос». Отыграв два сезона в клубе, он заработал прозвище «Золотой мальчик». Позже, за своё бесстрашное блокирование бросков соперников, он получил ещё одно прозвище – «Второй вратарь».

В начале сезона 1941/42 Голдхэм хорошо проявил себя в играх за команду Американской хоккейной лиги «Херши Бэрс» и был приглашён выступать в «Торонто Мэйпл Лифс», с которыми выиграл Кубок Стэнли. Вскоре после завоевания Кубка Стэнли он был призван на службу в Королевский военно-морской флот Канады. Демобилизовавшись из армии в 1945 году, Голдхэм вернулся в состав «Торонто».

В 1947 году Боб Голдхэм был обменян в «Чикаго Блэк Хокс», а через два с половиной года перешёл в «Детройт Ред Уингз» и за 6 сезонов проведённых в клубе выиграл три Кубка Стэнли. В 1956 году Голдхэм завершил свою хоккейную карьеру, после чего несколько лет работал на телевидении хоккейным аналитиком.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (5): 1942, 1947, 1952, 1954, 1955
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (6): 1947, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Боба Голдхэма на The Internet Hockey Database
 Биография Боба Голдхэма на Legends of Hockey
 Профиль Боба Голдхэма на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ